

Вейвленд — місто, штат Індіана
 Вейвленд — місто, штат Міссісіпі

Вейвленд () — віртуальна держава, створена у 1997 році «Ґрінпіс»ом на острові Рокол, Шотландія.

Примітки